Prime Cuts è il titolo di vari album discografici:
Prime Cuts – album compilation di Jordan Rudess
Prime Cuts - From Steve Morse's Magna Carta sessions – album di Steve Morse
Prime Cuts – album compilation dei Suicidal Tendencies
Prime Cuts – album studio degli Shadow Gallery
Prime Cuts – album di Peter Lang
Prime Cuts – album compilation di James LaBrie